Kopparvallen kan syfta på:

 Kopparvallen, Falun – en tidigare bandyarena nymera fotbollsarena i Falun
 Kopparvallen, Åtvidaberg – en fotbollsarena i Åtvidaberg